Calopteron är ett släkte av skalbaggar. Calopteron ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rödvingebaggar
Calopteron